По́нта-Делга́да (; []) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Асориш. Расположен на острове Сан-Мигел.

Численность населения — 46,1 тыс. жителей на 2004 год. Занимает площадь 231,90 км².

Покровителем города считается Святой Себастьян ().

Расположение 

Город расположен в 1448 км на запад от столицы Португалии — города Лиссабон на южном берегу острова Сан-Мигел.

Муниципалитет граничит:
 на севере — Атлантический океан
 на востоке — муниципалитеты Рибейра-Гранде, Лагоа
 на юге — Атлантический океан
 на западе — Атлантический океан

Климат

История 
Поселение было основано в 1449 году, получило статус города - в 1546-м. В конце XIX — начале XX века для города Понта-Делгада Португалией издавались отдельные почтовые марки.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:

Инфраструктура 
Азорский университет

Галерея

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Португалии
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова